Осыково — название населённых пунктов на Украине:

 Осыково — село в Константиновском районе Донецкой области.
 Осыково — село в Старобешевском районе Донецкой области.
 Осыково — село в Бердичевском районе Житомирской области.
 Осыково — село в Коростышевском районе Житомирской области.
 Осыково — село в Макаровском районе Киевской области.
 Осыково — село в Добровеличковском районе Кировоградской области.
 Осыково — село в Белокуракинском районе Луганской области.
 Осыково — село в Деражнянском районе Хмельницкой области.

См. также 
 Осиково